

Cinema 
 La volpe (Gone to Earth) – film del 1950 diretto da Emeric Pressburger
 La volpe (The Fox) – film del 1967 diretto da Mark Rydell

Persone 
 Alberto La Volpe  – giornalista e politico italiano
 Ricardo La Volpe  – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino

Personaggi immaginari 
 La Volpe  – personaggio di Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino

Pagine correlate 
Volpe (disambigua)
Della Volpe